Selimiye bezeichnet:

 mehrere Moscheen, siehe Liste von Selimiye-Moscheen
 Selimiye (Antalya), ein Dorf in der Provinz Antalya, nahe Manavgat und dem antiken Side (Pamphylien)
 Selimiye (Marmaris), ein Dorf in der Provinz Muğla im Kreis Marmaris
 Selimiye (Milas), ein Dorf in der Provinz im Kreis Milas
 Selimyie (Istanbul), einen Stadtteil von Istanbul
 die Selimiye-Kaserne in gleichnamigen Stadtteil